OSZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Koszalin Zegrze Pomorskie (Polonia)